Carson este un nume propriu comun limbii engleze, care se poate referi la

Prenume sau nume de familie 

 Carson (nume de familie), oameni având ca nume de familie denominarea Carson
 Carson (prenume), oameni având ca prenume denominarea Carson

Nume de locuri din Statele Unite

Comitat 

 Comitatul Kit Carson, statul

Localități 

 Carson, statul 
 Carson, statul 
 Carson, statul 
 Carson, statul 
 Carson, statul 
 Carson City, statul 
 Carson Township, statul 
 Fort Carson, statul , un post militar al United States Army
 Kit Carson, statul 
 West Carson, statul

Alte locuri 

 Carson and Colorado Railroad, cale ferată dintre statele Nevada și California
 Carson High School, mai multe licee cu același nume
 Carson National Forest, din New Mexico
 Carson Pass, o trecătoare în munții Sierra Nevada din statul american California
 Carson Range, un lanț montan dintre statele americane California și Nevada în apropierea lacului Tahoe
 Carson River, râu din statele California și Nevada
 Carson Sink, o playa din Nevada 
 Carson Sink UFO incident, o presupusă observare a unui fenomen OZN, care a avut loc în acel loc
 Kit Carson Peak, vârf montan din Sangre de Cristo Range, Colorado
 Mount Carson este un vârf montan secundar al Pavilion Mountain, British Columbia, Canada, fiind anterior greșit ortografiat

Altele 

 Carson?, album al formației Oi Polloi, un grup de muzică Gaelic punk 
 Carson bandwidth rule, regulă dintr-un sistem de comunicare bazat pe bandwidth
 Carson Helicopters, companie de helicopteree de mare tonaj din Perkasie, Pennsylvania
 Carson-Newman College, colegiu de arte liberale baptist din Jefferson City, Tennessee, SUA
 Carson Pirie Scott, un lanț de magazine de haine din Statele Unite ale Americii
 Carson Productions, companie de producție de televiziune fondată de Johnny Carson
 MV William Carson, un ferry boat de pasageri din Canada
 Carson Middle School, o școală medie din Pittsburgh, Pennsylvania

Nume proprii